В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Честерфилд ():
 округ '''Честерфилд''' — штат Виргиния.
 округ '''Честерфилд''' — штат Южная Каролина.